L'Islande a connu deux référendums sur le remboursement de la dette :
 celui de 2010 ;
 celui de 2011.